Kusiaiset kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kusiaiset (ö i Satakunta), Norra Satakunta, 
 Kusiaiset (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar